Toy Soldier est le terme anglais désignant les petits soldats, des figurines miniatures représentant des soldats. Ce terme peut aussi désigner :

Cinéma 

 Toy Soldiers, un film de David Andrew Fisher sorti en 1984 ;
 Toy Soldiers, un film de Daniel Petrie Jr. sorti en 1991.

Chanson 

 Toy Soldiers, une chanson de Martika sortie en 1989 ;
 Like Toy Soldiers, une chanson d'Eminem sortie en 2004 utilisant un sample du morceau de Martika.

Autres 

 Toy Soldiers, un jeu vidéo sorti sur Xbox Live Arcade en 2010 ;
 Toy Soldiers, un roman de Paul Leonard basé sur la série télévisée Doctor Who.